Akzidenz steht für:
 Akzidenz (Philosophie), Gegenbegriff zu Substanz
 eine Gelegenheitsdrucksache, siehe Akzidenzdruck
 Akzidenz-Grotesk, eine serifenlose Schriftart

Siehe auch:
 Akzidens